Casa de Luxemburg, família noble alemanya 
 Toponímia :
 Comtat de Luxemburg, jurisdicció del Sacre Imperi que incloïa el modern gran ducat de Luxemburg, la província belga d'aquest nom, part de la de Lieja, la rodalia de Longwy i Thionville fins a Marange-Silvange a França (Lorena), i la regió de Bitburg amb Saarburg (Alemanya) 
 Ducat de Luxemburg, jurisdicció feudal del Sacre Imperi creat el 1354 a partir del comtat de Luxemburg 
 Gran Ducat de Luxemburg:
 Gran Ducat de Luxemburg, estat europeu
 Ciutat de Luxemburg, capital de Luxemburg
 Cantó de Luxemburg, divisió administrativa al sud del Gran Ducat de Luxemburg, al districte de Luxemburg
 Districte de Luxemburg, divisió administrativa del Gran Ducat de Luxemburg
 Bèlgica: Província de Luxemburg, província de Bèlgica que forma part de la regió de Valònia
 França:
 Bouy-Luxembourg, municipi francès al departament de l'Aube 
 Palau de Luxemburg, a París, seu del Senat francès
 Jardí de Luxemburg, a París
 Musée du Luxembourg, museu de París al Palais du Luxembourg * Estats Units:
 Luxemburg (Iowa)
 Luxemburg (Wisconsin)
 Biografies:
 Rosa Luxemburg, teòrica marxista d'origen polonès, filòsofa, política i revolucionaria
 Joan I de Luxemburg, Gran Duc de Luxemburg
 Esport:
 BGL Luxembourg Open, torneig de tennis que es disputa anualment sobre pista dura 
 Cercle Athlétique Spora Luxemburg club de futbol luxemburguès de la ciutat de Luxemburg 
 París-Luxemburg, cursa ciclista per etapes que es disputà entre 1963 i 1970 entre París i Luxemburg 
 Racing Football Club Union Luxemburg, club de futbol luxemburguès de la ciutat de Luxemburg
 Union Sportive Luxemburg o Union Luxemburg, club de futbol luxemburguès de la ciutat de Luxemburg 
 Volta a Luxemburg, cursa ciclista per etapes que es disputa anualment a Luxemburg La primera edició es va disputar el 1935